Веллу́ти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Веллути, Джованни (род. 1969) — итальянский пианист.
  (1780—1861) — итальянский певец-кастрат.
 Веллути, Донато (1313—1370) — флорентийский политик и историк.
  (род. 1939) — итальянский баскетболист.